Eugeniusz Szymik - prezydent Rybnika
Jan Szymik (1930-2011) - etnograf